Carmânia (cidade) — no Irã
Carmânia (província) — do Irã
Carmânia (província do Império Sassânida)
Tapete da Carmânia — variedade de tapetes persas
Kerman (Califórnia) — cidade dos Estados Unidos

Ver também 
Caramânia — cidade da Turquia
Querma — sítio arqueológico da Núbia sudanesa, atiga capital do reino homónimo

Desambiguações de topônimos